Drott ist der Familienname folgender Personen:

 Hajo Drott (* 1929), deutscher Multimediakünstler, der vor allem auf den Gebieten Computergrafik und Computeranimation tätig ist
 Karl Drott (1906–1971), hessischer Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Trott